Termin BG ima više značenja.

 Beograd, oznaka grada
 Bugarska, oznaka zemlje